Boschi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Fabrizio Boschi (1572-1642), pintor italiano.
 Francesco Boschi (1619–1675), pintor barroco italiano.
 Giulia Boschi (1962), actriz italiana de cine y televisión.
 Hélène Boschi (1917-1990), profesora y pianista franco, suiza.
 Luca Boschi (1972), político sanmarinés.
 Maria Elena Boschi (1981), abogada y política italiana.

Otros usos 
 Boschi Sant'Anna, localidad y comune italiana ubicada en la provincia de Verona.